Francja:
 Cour-Cheverny – gmina
 Cour-et-Buis – gmina
 Cour-l’Évêque – gmina
 Cour-Saint-Maurice – gmina
 Cour-sur-Loire – gmina

Inne:
 Cour d’honneur – dziedziniec przed pałacem

Zobacz też:
 Avant-cour
 Ballet de cour
 Bessey-la-Cour
 Chur
 Entre cour et jardin
 Kur